AIG steht für:

 American International Group, US-amerikanischer Versicherungskonzern und Finanzdienstleister
 Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz  (Brandenburg), siehe Abkürzungen/Gesetze und Recht
 Auslandsinvestitionsgesetz, siehe Abkürzungen/Gesetze und Recht
 Flugplatz Yalinga (IATA-Flughafencode) in der Zentralafrikanischen Republik

AiG steht für:
 Answers in Genesis, eine Organisation des christlichen Fundamentalismus

Siehe auch:

Abkürzung